Herrarnas singelspel i badminton vid olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades mellan 9 och 17 augusti. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnering, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.

Åtta seedade spelare fick en teoretiskt enklare väg fram till kvartsfinal. Av de seedade var tre från Kina, två från Danmark, två från Polen och en från Malaysia.

Medaljörer

Seedning 
  Lin Dan (CHN) (Guld)
  Lee Chong Wei (MAS) (Silver)
  Bao Chunlai (CHN) (åkte ut i kvartsfinal)
  Chen Jin (CHN) (Brons)
  Kenneth Jonassen (DEN) (åkte ut i andra omgången)
  Sony Dwi Kuncoro (POL) (åkte ut i kvartsfinal)
  Taufik Hidayat (POL) (åkte ut i andra omgången)
  Peter Gade (DEN) (åkte ut i kvartsfinal)

Turneringen

Finalmatcher

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4 

Badminton vid olympiska sommarspelen 2008